

Регламент 
23 января Совет Профессиональной футбольной лиги утвердил состав участников и календарь спортивного сезона 2008 года в первом дивизионе. Первый тур первенства прошёл 27 марта, последний состоялся 6 ноября. 

Две лучшие команды получали право членства в Премьер-лиге. В связи с сокращением Первого дивизиона на будущий год до 20 команд, вылетали во Второй дивизион семь команд: команды, занявшие места с 16 по 22.

В случае равенства очков использовались дополнительные показатели в следующем порядке:

 наибольшее число побед во всех матчах
 результаты игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле)
 разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах
 число забитых мячей во всех матчах
 число мячей, забитых на чужих полях во всех матчах
 жребий

Участники 

В сезоне 2008 года в первом дивизионе выступали следующие 22 команды (в скобках — место, занятое командой в прошлом сезоне):

Карта

Ход турнира 
28 сентября брянское «Динамо», уступив «Черноморцу» в матче 36-го тура (1:2), стало первой командой, утратившей даже теоретические шансы остаться в первом дивизионе.

8 октября «Динамо» (Барнаул) и «Машук-КМВ» в 38-м туре стали следующими командами, покидающими дивизион.

14 октября в 39-м туре «Ростов» обеспечил себе возвращение в Премьер-лигу, а «Звезда» присоединилась к покидающим дивизион командам.

22 октября «Звезда» объявила об отказе от проведения игр 41 и 42 туров, а на следующий день — о снятии с чемпионата. В заключительных 4-х матчах чемпионата «Звезде» были засчитаны технические поражения 0:3.

24 октября в 41-м туре второй командой, выходящей в премьер-лигу, стала «Кубань».

27 октября в 42-м туре «Волга» стала ещё одной командой, покидающей дивизион.

3 ноября в предпоследнем 43-м туре к покидающим дивизион командам присоединилось «Торпедо».

6 ноября в заключительном 44-м туре последним неудачником сезона стал «Металлург-Кузбасс».

Анонсировавшееся в начале декабря 2008 года властями Московской области решение об объединении сохранивших по итогам сезона место в РФПЛ футбольных клубов «Химки» и «Сатурн» Раменское в связи с тяжёлым финансовым положением в регионе, вызванном экономическим кризисом, не произошло. Обе подмосковные команды продолжили играть в Премьер-лиге. Таким образом, вакансии в РФПЛ, которую в соответствии с регламентом должен был занять клуб Первого дивизиона, не образовалось.

Итоги 
Победителем первого дивизиона в 2008 году стал «Ростов», а второе место заняла «Кубань». Годом ранее эти же две команды покинули чемпионат. Такое синхронное возвращение двух вылетевших клубов за год произошло впервые в истории российского футбола.

Завершили сезон в зоне вылета и покинули первый дивизион «Металлург-Кузбасс», «Волга», «Торпедо», «Машук-КМВ», «Динамо (Барнаул)», «Звезда» и «Динамо (Брянск)», причём «Металлург-Кузбасс» пришёл к финишу с положительной разностью мячей и положительным балансом побед и поражений, и, тем не менее, команде пришлось покинуть Первый дивизион по итогам сезона по спортивным показателям.

Денис Попов с 24 голами стал лучшим бомбардиром не только всего турнира, но и обоих клубов, за которые он выступал в 2008 году — «Черноморца» и «Торпедо».

Итоговая таблица 

* СКА (Ростов-на-Дону) и «Спортакадемклуб» отказались от участия в первом дивизионе в 2009 году по финансовым причинам и были переведены во Второй дивизион ПФЛ. 
** Решением КДК РФС 16 октября «Звезда» была лишена 6 очков за неоплату аренды футболиста в установленный срок, а 20 ноября решением КДК РФС была лишена ещё 12 очков за неисполнение обязательств по трансферным контрактам за переход двух футболистов. Итого, со «Звезды» было снято в сумме 18 турнирных очков.

Результаты матчей 

Примечание. За неявку на гостевой матч 36-го тура против команды «СКА-Энергия» «Звезде» засчитано техническое поражение (0:3). За 4 тура до конца первенства «Звезда» снялась с турнира, в матчах 41—44-го туров ей были засчитаны технические поражения.

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари 

Учитываются вратари, сыгравшие не менее чем в 10 матчах

Лауреаты сезона 
Лауреатами сезона по результатам опроса клубов стали:
Лучший игрок — Михаил Осинов («Ростов»)
Лучший вратарь — Роман Герус («Ростов»)
Лучший защитник — Роман Ленгиел («Кубань»)
Лучший полузащитник — Михаил Осинов («Ростов»)
Лучший нападающий — Дмитрий Акимов («Ростов»)
Лучший бомбардир — Денис Попов («Черноморец»/«Торпедо»)
Лучший тренер — Олег Долматов («Ростов»)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте sportbox.ru 
 Первый дивизион ПФЛ 2008 на сайте ФНК

2008